Кугеевское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кугеевское сельское поселение — в Зеленодольском районе Республики Татарстан.
 Кугеевское сельское поселение — в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики.